Ел Турко има више значења:

 Ел Турко (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Турко (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Турко (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику